112 est une année du calendrier julien (voir aussi -112).
 112 est un groupe américain de RnB/soul.
 112 est le numéro d'appel d'urgence en Europe.
 112 est un nombre.
  fut la dernière Formule 1 du Team Lotus.
 Prix de la Page 112, prix littéraire français.
 

Homonymie de nombre